Brandjochspitze oder Brandjoch ist der Name dreier Berge im Karwendel in Tirol:

 Vordere Brandjochspitze ()
 Hintere Brandjochspitze ()
 Gleirschtaler Brandjoch ()